Make Me... (canção de Britney Spears)
Make Me (canção de Janet Jackson)

Desambiguação